Le Cycle de Tschaï est une série de bande dessinée de science-fiction française adaptant en huit tomes la série de romans éponyme de Jack Vance. Écrite par Jean-David Morvan, dessinée par Li-An et colorisée par Scarlett Smulkowski, elle est publiée entre 2000 et 2008 par Delcourt.

Albums 
 Delcourt, coll. « Neopolis »
 Le Chasch - volume , 2000.
 Le Chasch - volume , 2001.
 Le Wankh - volume , 2001.
 Le Wankh - volume , 2002.
 Le Dirdir - volume , 2003. 
 Le Dirdir - volume , 2004.
 Le Pnume - volume , 2006.
 Le Pnume - volume , 2008.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Cycle de Tschaï
Série de bande dessinée française
Bande dessinée franco-belge
Série Delcourt 
Série de bande dessinée de science-fiction
Delcourt - Neopolis
Adaptation d'un roman en bande dessinée
2000 en science-fiction
2001 en science-fiction
2002 en science-fiction
2003 en science-fiction
2004 en science-fiction